Darren Jones peut désigner:

 Darren Jones (né en 1983), joueur de football nord-irlandais ;
 Darren Jones (né en 1986), homme politique britannique d'Irlande du Nord.